X10, X 10 ou X-10 peut faire référence à :
 Contact avec des boissons, aliments, graisses comestibles et huiles de cuisson brûlants, d’après la classification internationale des maladies ;
 X10, un protocole de communication utilisé dans la domotique ;
 X10, un langage de programmation développé par IBM ;
 North American X-10, un démonstrateur technologique développé par le constructeur  ;
 Sony Ericsson Xperia X10, premier smartphone de Sony Ericsson fonctionnant sous le système d'exploitation Android.

Voir aussi 
 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres